

Прондоцин — село в гміні Нова-Весь-Велька Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Прондоцин — село в гміні Дещно Ґожовського повіту Любуського воєводства